Marc Navarro Ceciliano, né le  à Barcelone (Catalogne, Espagne), est un footballeur espagnol jouant au poste d'arrière droit au Locomotive d'El Paso en USL Championship.

Biographie 

En , Navarro est prêté pour une saison au CD Leganés.

Après un an sans club, Navarro signe au Locomotive d'El Paso, formation de USL Championship, le .

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur du RCD Espanyol B
Joueur du RCD Espanyol (football)
Joueur du Watford FC
Joueur du CD Leganés
Joueur du Locomotive d'El Paso
Naissance en juillet 1995
Naissance à Barcelone